Pico do Papagaio ist der Name folgender Berge:

 Pico do Papagaio (Príncipe) (auch: Morro Papagaio; 478 m), São Tomé und Príncipe

in Brasilien:
 Pico do Papagaio (Minas Gerais) (2105 m), bei Aiuruoca im Bundesstaat Minas Gerais
 Pico do Papagaio (Pernambuco) (1260 m), bei Triunfo im Bundesstaat Pernambuco
 Pico do Papagaio (Ilha Grande) (982 m), auf der Insel Ilha Grande